Cândido Mendes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cândido Mendes (ort), Maranhão, 
 Cândido Mendes (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar